Slovo genus má více významů:

 genus (matematika) – charakteristika některých matematických objektů
 jmenný rod (lat. ) – kategorie jmen (např. mužský, ženský, střední)
 slovesný rod  (lat. ) – klasifikace tvarů sloves
 rod (biologie) (lat. ) – taxon na úrovni mezi druhem a čeledí
 Genus Plus – bývalá regionální televizní stanice se sídlem v Liberci
 GENUS – dokumentální cyklus České televize

Související články 
rod (rozcestník)

Externí odkazy